En alveolopalatal frikativa är ett konsonant språkljud. Det finns i två varianter:
 Tonlös alveolopalatal frikativa, IPA-tecken .
 Tonande alveolopalatal frikativa, IPA-tecken .

Se även
Alveolopalatal konsonant
Frikativa

Konsonantljud